Skrót EEA może oznaczać:
 Europejski Obszar Gospodarczy (ang. European Economic Area)
 Europejska Agencja Środowiska (ang. European Environment Agency)